

Astronomia
 Ægir – satellite naturale di Saturno
 Ægir – nome attribuito all'esopianeta Epsilon Eridani b
 Aegir – cratere di Callisto

Mitologia
 Ægir – gigante e re del mare nella mitologia norrena

Altro
 Aegir – personaggio di Stargate SG-1

Pagine correlate
Aeger